Olympiska spelen i Tokyo kan syfta på:

Olympiska sommarspelen 1964
Olympiska sommarspelen 2020 (uppskjutna till 2021 på grund av coronaviruspandemin)